Le sigle TEK peut faire référence à :
 Centre de lutte antiterroriste (en hongrois : Terrorelhárítási Központ) ;
 Collège de la Théorie sociale (en hongrois : Társadalomelméleti Kollégium) ;
 TEK, gène situé sur le chromosome 9 humain.

Voir aussi 
 Tek.